Bluff Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bluff Creek (Georgia), im Cherokee County
 Bluff Creek (Indiana), im Johnson County
 Bluff Creek (Iowa), im Monroe County
 Bluff Creek (Louisiana), im East Feliciana Parish
 Bluff Creek (Tennessee), im Smith County